Il doppio del torneo di tennis Countrywide Classic 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Patrick Rafter e Sandon Stolle che hanno battuto in finale Jeff Tarango e Daniel Vacek 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Wayne Black /  Sébastien Lareau (primo turno)
 Assente

 Patrick Rafter /  Sandon Stolle (campioni)
 John-Laffnie de Jager /  Robbie Koenig (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Countrywide Classic 1998
ATP Tour 1998